Eduard Sochor ist der Name folgender Personen:

* Eduard Sochor (Architekt) (1862–1947), tschechischer Architekt